María Irene Fornés (1930-2018), metteuse en scène et dramaturge américaine ;
 Miguel Ángel Fornés (né en 1993), joueur espagnol de volley-ball ;
 Paule Montal Fornés (1799-1889), religieuse espagnole, éducatrice, sainte catholique.

Voir aussi